Millard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millard (Kansas), im Barton County
 Millard (Kentucky), im Pike County
 Millard (Mississippi), im Pearl River County
 Millard (Missouri), im Adair County
 Millard (Nebraska), im Douglas County
 Millard (South Dakota), im Faulk County
 Millard (Wisconsin), im Walworth County

Millard ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Millard (* 1927), chilenische Leichtathletin
 Alan Ralph Millard (* 1937), britischer Altorientalist
 Charles D. Millard (1873–1944), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Sclater Millard (1872–1927), britischer Autor, Bibliograph der Werke Oscar Wildes
 Edward Millard (1822–1906), britischer baptistischer Geistlicher
 Frederick Millard (1857–1937), britischer Maler
 Guy Millard (1917–2013), britischer Diplomat
 Jakob Millard (1860–1938), deutscher evangelikaler Theologe
 Joseph Hopkins Millard (1836–1922), US-amerikanischer Politiker
 Keith Millard (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Muriel Millard (1922–2014), kanadische Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Malerin
 Oscar Millard (1908–1990), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 Peter Millard († 2006), US-amerikanischer Programmierer 
 Spencer G. Millard (1856–1895), US-amerikanischer Politiker
 Stephen C. Millard (1841–1914), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Millard-Gubler-Syndrom